W przeszłości istniały różne gminy o tej samej nazwie:

 gmina Mokre – dawna gmina, powiat głubczycki, woj. opolskie (z siedzibą w Mokrem)
 gmina Mokre – dawna gmina, powiat grudziądzki, woj. bydgoskie (z siedzibą w Mokrem)
 gmina Mokre – dawna gmina, powiat tyski, woj. katowickie (z siedzibą w Mokrem)
 gmina Mokre – dawna gmina, powiat zamojski, woj. lubelskie (z siedzibą w Mokrem)

a także:
 gmina Góry Mokre – dawna gmina, powiat konecki, woj. kieleckie (z siedzibą w Górach Mokrych)

Zobacz też: gromada Mokre